Tuber može označavati:
 Tuber (Fungi), rod gljiva porodice Tuberaceae
 Tuber (Chromista), rod chromista u koljenu Foraminifera